Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2013/2014 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde WBH Wien.

Vorrunde

Halbfinale 
BSC 70 Linz – AS Logistik Mödling: 4:3, 5:3
WBH Wien – Raiffeisen UBC Wolfurt: 4:3, 5:1

Finale 
WBH Wien – BSC 70 Linz: 4:2, 5:1

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2014
Badminton 2013
Badminton 2014